Plakos hat mehrere Bedeutungen:

 Eine griechische Insel, dazu Plakos (Insel)
 Ein Berg in Kilikien, dazu Plakos (Berg)
 Familienname
Wolfgang Plakos,  Schriftsteller